Kabinett Ramelow bezeichnet zwei Landesregierungen Thüringens unter Bodo Ramelow:
 Kabinett Ramelow I, 5. Dezember 2014 bis 5. Februar 2020
 Kabinett Ramelow II, seit 4. März 2020